Baloghy György (1861–1931) jogász, igazságügyminiszter
 Baloghy György (1950) festőművész